– japoński biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Hiroyuki Miyazawa pojawił się w 26 grudnia 2009 roku, podczas zawodów pucharu dalekowschodniego „Far East Cup”, w japońskiej wiosce Otoineppu, gdzie zajął 8. miejsce na dystansie 7,5 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 25 listopada 2011 roku w Ruce, gdzie zajął 60. miejsce w sprincie techniką klasycznym. Pierwsze punkty wywalczył 14 marca 2012 w Sztokholmie, zajmując 11. miejsce w sprincie stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Uniwersjada

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Miyazawa nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Japońscy biegacze narciarscy
Japońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Sportowcy związani z Tōkamachi
Ludzie urodzeni w Tōkamachi
Urodzeni w 1981